En , Sułków désigne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sułków, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Sułków, village.

dans la voïvodie d'Opole
 Sułków, village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Sułków, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Sułków, village de la powiat de Końskie,
 Sułków, village de la powiat de Włoszczowa.